Rühmer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Rühmer  (* 1959), ehemalige deutsche Volleyballspielerin.
 Karl Rühmer (* 1883), deutscher Verleger, Fischzüchter und SS-Funktionär
 Yo Rühmer (* 1970), deutsche freie Illustratorin